Jméno a příjmení Michal Zibrin (též Michal Zibrín) má více nositelů:

 Michal Zibrin (advokát) – slovenský advokát a veřejný činitel (1867–1917), aktivista Slovenské národní strany
 Michal Zibrin (politik) – slovenský a československý politik (1899–1968), účastník 2. odboje, poválečný poslanec za Demokratickou stranu, po roce 1948 v exilu